Ulpia peut désigner :

Anthroponymes 
 Ulpia Marciana, noble romaine des I et II siècles ;
 Ulpia Severina, impératrice romaine du III siècle.

Toponymes 
 Ulpia Noviomagus Batavorum, ville romaine de Germanie ;
 Ulpia Traiana Sarmizegetusa, colonie romaine de Dacie ;
 Colonia Ulpia Traiana, colonie romaine de Germanie.

Autres 
 Basilique Ulpia, basilique civile romaine.
 Bibliothèque Ulpia, bibliothèque romaine.
 Legio XXX Ulpia Victrix, légion romaine.

Voir aussi 
 Ulpius

Prénom latin
Prénom féminin